Das Team Corratec ist ein italienisches Radsportteam mit Sitz in Montecatini Terme.

Die Mannschaft wurde im Jahre 2022 als UCI Continental Team gegründet und erhielt zur Saison 2023 eine Lizenz als UCI ProTeam.

Platzierungen in UCI-Ranglisten

Mannschaft 2023

Erfolge als UCI Continental Team 
2022

Weblinks 
 Offizielle Website
 

UCI ProTeam
Radsportteam in Italien
Ehemaliges UCI Continental Team
Gegründet 2022